Джонс, Джилл:
 Джонс, Джилл (певица) (род. 1962) — американская певица и автор песен
 Джонс, Джилл (кёрлингистка) (род. 1975) — американская кёрлингистка.
 Джонс, Джилл Мари (род. 1975) — американская актриса и модель.